Charles Arthur Philippe Ernest de Hemricourt de Grunne (Luik, 15 maart 1840 - Brussel, 25 augustus 1911) was een Belgisch senator en burgemeester.

Levensloop
De Grunne was de zoon van Alexandre de Hemricourt de Grunne (1814-1841) en van Marie Coraly de Senzeille (1817-1893). Hij trouwde met Aldegonde Obert de Thieusies (1853-1923) en ze hadden een zoon en twee dochters, met afstammelingen tot op heden. Het was zijn grootvader, Carloman d'Hemricourt de Grunne (1769-1853) die in 1816 adelserkenning verkreeg, met de titel van graaf.

Hij promoveerde tot doctor in de rechten aan de Universiteit Luik (1862) en was van dat jaar tot in 1873 ambassadeattaché. Hij werd burgemeester van Rutten van 1865 tot aan zijn dood, en werd opgevolgd door een zoon en een kleinzoon. Hij was ook provincieraadslid in Limburg (1868-1882).

Hij werd verkozen tot katholiek senator: van 1882 tot 1890 voor het arrondissement Maaseik en van 1900 tot aan zijn dood voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik.

Hij was corresponderend lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, voorzitter van de Wetenschappelijke en Literaire Maatschappij van Limburg en voorzitter van de Landbouwcomice in Tongeren.

Literatuur
 Paul VAN MOLLE, Het Belgisch Parlement, 1894-1972, Antwerpen, 1972.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1990, Brussel, 1990.
 Jean-Luc DE PAEPE & Christiane RAINDORF-GERARD (red.), Le Parlement belge, 1831-1894. Données biographiques, Brussel, 1996.

Zie ook
 De Hemricourt de Grunne

Burgemeester van Rutten
Belgisch senator
Belgisch diplomaat
Limburgs provincieraadslid